Un accommodement et un compromis, règlement à l’amiable.

Voir aussi 
 Principe d'accommodement, du temps de la Rome antique, l'organisation de l'Église catholique sur le modèle des institutions de l'Empire romain
 Accommodement raisonnable, en droit canadien, une expression juridique pour désigner différentes mesures destinées à minimiser la discrimination dont pourrait être victime un individu issu d'une minorité à l'intérieur de la société